Суперкубок ОАЕ з футболу 2020  — 23-й розіграш турніру, який відбувся 22 січня 2021 року. Оскільки сезон 2019-20 в Об'єднаних Арабських Еміратах не був проведений через пандемію COVID-19, у цьому матчі за Суперкубок склад учасників було продубльовано з минулого сезону.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2020
ОАЕ
Січень 2021
2021 в спорті ОАЕ